Thomas Müller SS-Standartenführer, a Waffen-SS flamand hadosztályának parancsnoka
 Thomas Müller (1961) olimpiai és világbajnok nyugatnémet északiösszetett-versenyző
 Thomas Müller (1989) német válogatott labdarúgó
 Thomas Müller (?) német magasugró